Östra Mörtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Mörtsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Östra Mörtsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (2,66 km²)

Se även
Mörtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn